Tiegenhof ist der Name folgender Städte, Stadtteile und Orte:
 Tiegenhof, der deutsche Name der polnischen Kreisstadt Nowy Dwór Gdański in der Woiwodschaft Pommern
 Tiegenhof, der deutsche Name des Stadtteils Dziekanka (früher: Tiegenhof bei Gnesen) der polnischen Stadt Gniezno in der Woiwodschaft Großpolen
 Tiegenhof, der ehemalige Name einer schwarzmeerdeutschen Siedlung (heute: Asow/Азов) bei Rosiwka im ukrainischen Oblast Saporischschja

Siehe auch:
 Gauheilanstalt Tiegenhof in Tiegenhof bei Gnesen (heute Gniezno Dziekanka)